Aleksy Andriejewicz Romanow (, ; ur. 27 kwietnia 1953 w San Francisco) – rosyjski fotograf i polityk monarchistyczny czynny w Stanach Zjednoczonych; członek dawnej rodziny arystokratycznej, od 2021 pretendent do tronu Imperium Rosyjskiego.

Jest pierworodnym synem Andrzeja Andriejewicza Romanowa (1923–2021) i jego pierwszej żony Heleny Konstantynownej Durnowej (1927–1992). W 1959 roku jego rodzice rozwiedli się. Aleksy wychowywał się z matką, która zadbała o wszechstronne wykształcenie syna, właściwe tradycyjnemu wykształceniu członków rodziny carskiej. Ukończył St. Mary's College Hight School w San Francisco. Następnie studiował historię, historię sztuki i socjologię na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. W tym czasie uczestniczył też w zajęciach warsztatowych z rysunku i fotografii. Po ukończeniu studiów zamieszkał w Oakland, gdzie prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmującą się profesjonalną fotografią artystyczną i reporterską. W 1980 roku został członkiem Stowarzyszenia Rodziny Romanowów. Z dniem śmierci ojca (28 listopada 2021) został ogłoszony głową rodziny imperialnej i pretendentem do tronu Imperium Rosyjskiego. Aleksy Andriejewicz pozostaje w sporze sukcesyjnym z Marią Władimirowną.

19 września 1987 ożenił się w Oakland z Zoettą Leisy (ur. 1956), córką Roberta i Ellen z d. Telfer, która przyjęła imię Zoja. Małżeństwo jest bezdzietne (2009).

Genealogia

Przypisy

Bibliografia 
 Massie, Robert K.: The Romanovs: The Final Chapter. London: Johnatan Cape, 1996. .

Urodzeni w 1953
Pretendenci do tronu Rosji
Romanowowie
Amerykańscy fotografowie
Rosyjscy fotografowie
Amerykańscy przedsiębiorcy
Rosyjscy przedsiębiorcy
Amerykańscy historycy sztuki
Rosyjscy historycy sztuki
Amerykańscy historycy
Rosyjscy historycy
Amerykańscy socjolodzy
Rosyjscy socjolodzy
Absolwenci Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley
Ludzie związani z Oakland (Kalifornia)
Ludzie związani z San Francisco